Xinfu Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xinfu Qu (härad i Kina, Shanxi), 
 Xinzhou (häradshuvudort), Shanxi, 
 Xinfu Qu (härad i Kina, Liaoning), 

Robotskapade Kinaförgreningar